Der Challenger BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie 2014 war ein Tennisturnier, das vom 30. Dezember 2013 bis 4. Januar 2014 in Nouméa stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 28. und 29. Dezember 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Huang Liang-chi
 Ante Pavić
 Kimmer Coppejans
 Austin Krajicek

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Denys Moltschanow

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Nouméa